Süper Lig 2016/2017 (zwany również Spor Toto Süper Lig ze względu na sponsoring) to 59. sezon najwyższej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Turcji. Sezon będzie rozegrany między 19 sierpnia 2016 a 3 czerwca 2017. Tytułu broniła drużyna Beşiktaş JK, który obroniła.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (16.),  (17.) oraz  (18.).

Stadiony i lokacje

Personel i sponsoring

Zmiany menedżerskie

Tabela

Wyniki spotkań

Statystyki

Najlepsi strzelcy

Hat-tricki

Najlepsi asystenci 
{| class="wikitable"
|-
!P.
!Zawodnik
!Klub
!Asysty
|-
|rowspan=1 align=center|1
| Wesley Sneijder
|Galatasaray SK
|align=center|15
|-
|rowspan=1 align=center|2
| Ricardo Quaresma
|Fenerbahçe SK
|align=center|13
|-
|rowspan=2 align=center|3
| Deniz Türüç
|Kayserispor
|align=center|11
|-
| Jeremain Lens
|Fenerbahçe SK
|align=center|11
|-
|rowspan=2 align=center|5
| Márcio Mossoró
|İstanbul Başakşehir
|align=center|8
|-
| Olcan Adın
|Akhisar Belediyespor
|align=center|8
|-

Czyste konta 

2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turcji
2016 w Turcji
2017 w Turcji